Putai ist:

 eine verbreitete veraltete Schreibweise für eine Gottheit der chinesischen und japanischen Volksreligion, siehe Budai (Buddha);
 die Gemeinde Putai (蒲台乡) im Stadtbezirk Ledu der Stadt Haidong in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Putai (Ledu).